O Centro Espírita Seara de Jesus é um centro espírita situado no município catarinense de Criciúma.

História
O Centro Espírita Seara de Jesus foi fundado em 31 de março de 1942 por José Parente e Rosa Parente, Consuelo e Marcílio Santiago, Arcanjo Manique e Iracema Soares Rosa. É o 4º Centro Espírita do Estado de Santa Catarina.

Em 1975, um deputado contribuiu para a construção de uma nova sede, desta vez de material, conhecida atualmente como Searinha.

Em 1992, devido ao grande número de pessoas que procuravam o Centro Espírita, teve a necessidade de uma sede maior.

Em 31 de março de 1992, comemorou-se os 50 anos de fundação com a palestra do Senhor Divaldo Pereira Franco.

Ligações externas
Centro Espírita Seara de Jesus
Centros espíritas de Santa Catarina